Fraser může znamenat:

 Fraser (řeka) — řeka v Kanadě
 Fraser (ostrov) — ostrov v Austrálii

města v USA
 Fraser (Colorado) 
 Fraser (Idaho) 
 Fraser (Iowa) 
 Fraser (Michigan) v Macomb County
 Fraser Township (Michigan) v Bay County
 Fraser Township (Minnesota)
 Fraser (New York)

v Austrálii
 Fraser (Teritorium hlavního města Austrálie) — předměstí Canberry (Belconnen)
 Fraser (volební obvod) — volební obvod v Teritoriu hlavního města Austrálie

příjmení osob
 Andy Fraser (1952–2015) – britský skladatel a baskytarista
 Brendan Fraser (* 1968) – americký herec
 Dawn Fraserová (* 1937) – australská plavkyně, čtyřnásobná olympijská vítězka
 James Frazer (1854–1941)  – skotský antropolog, etnolog a etnograf
 Malcolm Fraser (1930–2015) – australský premiér
 Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (* 1986) – jamajská sprinterka
 Simon Fraser (1776–1862) – kanadský obchodník a průzkumník